Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1997-1998 - België
 Eerste klasse 1997-98 (basketbal België)
 Eerste klasse 1997-98 (voetbal België)
 Eerste klasse 1997-98 vrouwen (voetbal Frankrijk)